Benedetto Della Vedova – politico italiano
Pietro Della Vedova – architetto italiano

Pagine correlate
Dellavedova